The Parsonage bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 The Parsonage (Florida), ID-Nr. 73000595
 The Parsonage (Massachusetts), ID-Nr. 71000903
 The Parsonage (New York), ID-Nr. 05000262